Дми́трий Нику́лин:
 Никулин, Дмитрий Егорович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Никулин, Дмитрий Сергеевич (род. 1984) — украинский боксёр.